Aceasta este o listă de filme istorice lansate în anii 2000.

Note

2000

2000
istorice